Ahuacatitla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ahuacatitla, San Luis Potosí, Axtla de Terrazas, 
 Ahuacatitla, Puebla, Pahuatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar